

Рушково — село в гміні Добжинь-над-Віслою Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Рушково — село в гміні Вомпельськ Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Рушково — село в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Рушково — село в гміні Ґолимін-Осьродек Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Рушково — село в гміні Дзялдово Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Рушково — село в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Рушково — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства